Slaget vid Badajoz kan avse:

 Slaget vid Badajoz (1812) – under spanska självständighetskriget
 Slaget vid Badajoz (1936) – under det spanska inbördeskriget